Walfridsson ist der Familienname folgender Personen aus der Familie Walfridsson:
Lars-Erik Walfridsson (* 1955), schwedischer Rallye- und Rallycross-Fahrer
Per-Inge Walfridsson (* 1950), schwedischer Rallye- und Rallycross-Fahrer
Stig-Olov Walfridsson (* 1962), schwedischer Rallye- und Rallycross-Fahrer